Madonna del Piano ima više značenja:
 Madonna del Piano, Ancona
 Madonna del Piano, Frosinone
 Madonna del Piano, Perugia
 Madonna del Piano, Pesaro-Urbino
 Madonna del Piano, Rieti